hrabstwo Haskell (ang. Haskell County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Haskell (ang. Haskell County) w USA, w stanie Oklahoma
 hrabstwo Haskell (ang. Haskell County) w USA, w stanie Teksas